Анатолий Анатольевич Короченский (1957—1993) — старший сержант милиции, участник разгона Верховного Совета России, Герой Российской Федерации (1993).

Биография 

Анатолий Короченский родился 17 января 1957 года на хуторе Прогресс Краснодарского края. Окончил среднюю школу, после чего работал водителем в колхозе имени Калинина. В 1975 году Короченский переехал в Москву, где был принят на службу в правоохранительные органы. Работал водителем 67-го отделения милиции Москвы, затем был назначен командиром отделения роты отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции УВД Красногвардейского райисполкома. В 1992 года Короченский был переведён в роты патрульно-постовой службы отдела милиции муниципального округа «Бирюлёво-Восточное».

4 октября 1993 года обстановка в районе Белого Дома, где засели депутаты Верховного Совета России, резко обострилась. Накануне ночью Короченский с товарищем задержал двоих снайперов, оказавшихся в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день он решил снять бронежилет, который сковывал его движения. Короченский с напарником получили задание обнаружить точки, где засели снайперы, которые вели огонь по милиционерам и обычным гражданам, и обезвредить их. Когда Короченский открыл дверь в первый подъезд, он был смертельно ранен в живот. Стрелявший был убит очередью из автомата напарника Короченского. 6 октября 1993 года от полученных ранений Короченский скончался в госпитале. Похоронен на Котляковском кладбище Москвы.

Награды 

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1993 года старший сержант милиции Анатолий Короченский посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Примечания

Литература 

 Герои России МВД РФ. — Москва, 2002.

Умершие от ран
Погибшие при разгоне Верховного Совета России
Похороненные на Котляковском кладбище